Crabbehof (wijk), stadswijk in het zuiden van Dordrecht
Crabbehoff (kasteel), herenhof gelegen in deze wijk in Dordrecht